Никола Лазаров може да се отнася за:

 Никола Лазаров (1870 – 1942), български архитект
 Никола Лазаров (революционер) (1880 – 1900), български революционер от ВМОРО